Зоран Гајић (певач)
 Зоран Гајић (спортиста)
 Зоран Гајић (фудбалер)